Río Blanco puede referirse a varios artículos:

Divisiones administrativas 

 Río Blanco (Jujuy), localidad de Argentina;
 Condado de Río Blanco, estado de Colorado, EE.UU;
 Río Blanco (San Marcos), municipio de Guatemala;
 Río Blanco (Veracruz), municipio de México;
 Río Blanco (Nicaragua), municipio de Nicaragua;

Hidrografía 

En Argentina:
 Río Blanco (Tupungato), provincia de Mendoza;
 Río Blanco (Calingasta), provincia de San Juan;
En Bolivia:
 Río Blanco (Bolivia)
En Brasil:
 Río Blanco (Mato Grosso del Sur)
En Chile:
 Río Blanco (Surire), afluente del salar de Surire;
 Río Blanco (Ajatama), afluente izquierdo del río Ajatama en la cuenca del río Camarones en la Región de Arica y Parinacota (subcuenca 01500);
 Río Blanco (Loa), afluente del río Loa (cuenca 02100);
 Río Blanco (Aconcagua), afluente del río Aconcagua (cuenca 05402);
 Río Blanco (Maipo), afluente del río Maipo en la RM de Santiago (subcuenca 05701);
 Río Blanco (Pangal), afluente derecho del río Pangal en la cuenca del río Rapel en la Región de O'Higgins (Subcuenca 06004);
 Río Blanco (Cautín), afluente norte del río Cautín en la Región de La Araucanía (subcuenca 09122);
 Río Blanco (Panguipulli) afluente del río Enco, en la Región de Los Ríos (subcuenca 10110);
 Río Blanco (Todos los Santos), afluente del lago Todos los Santos (subcuenca 10452);
 Río Blanco (Reloncaví), que desemboca en el Estuario de Reloncaví a pocos kilómetros del río Puelo (subcuenca 10600);
 Río Blanco (Hornopiren), que desemboca en el canal Hornopirén (subcuenca 10630);
 Río Rayas, también llamado "río Blanco" (subcuenca 10681);
 Río Blanco (Chaitén) que desemboca en el Pacífico a orillas de la ciudad de Chaitén (subcuenca 10683);
 Río Blanco (Oeste) afluente del río Aysén (subcuenca 11335);
 Río Blanco Este afluente del río Aysén (subcuenca 11312);
 Río Blanco Chico afluente del río Oscuro (Simpson) (subcuenca 11310);
 Río Blanco (Grande) afluente del río Grande de Tierra del Fuego, emisario del lago Blanco en Tierra del Fuego;
En Costa Rica:
 Río Blanco (Costa Rica), provincia de Limón;
En Estados Unidos:
 Río Blanco (Arizona);
 Río Blanco (Arkansas);
 Río Blanco (Colorado);
 Río Blanco (Indiana);
 Río Blanco (Texas);
En Perú:
 Río Blanco (Perú);
En España:
 Río Blanco, afluente del río Genil;
 Río Blanco, afluente del río Cubillas;
En México:
 Río Blanco (México), estado de Veracruz;.

Además

 Parque nacional Cañón del Río Blanco, área protegida de México;
 Río Blanco (mina), yacimiento minero cerca de Santiago de Chile;
 Reserva nacional Río Blanco en la Región de Valparaíso, Chile;